Український топонім Чу́тівка може стосуватися:

 Чутівка — село Оржицькому районі Полтавської області.
 Чутівка — річка в Полтавській області, ліва притока річки Коломак.

 Чутівка — колишнє село у Знам'янському районі Кіровоградської області

Транспорт 
 Чутівка (колійний пост)